Offspring může být:

 V hudbě
 The Offspring – americká rocková skupina
 The Offspring (album) – debutové album této skupiny

 V televizi
 Offspring (seriál) – australský seriál
 Offspring (Angel) – epizoda seriálu Angel
 Potomek (Star Trek), v anglickém originále „The Offspring“ – epizoda seriálu Star Trek: Nová generace

 Ostatní
 Offspring (komiks) – komiksový hrdina
 Offspring – předchůdce rádiového programu Home Truths stanice BBC Radio 4
 Offspring (film) – hororový film z roku 2009

Reference